María Cristina de Habsburgo-Lorena o de Austria, o, en su forma original alemana, Maria Christina von Habsburg-Lothringen (u Österreich) (Groß Seelowitz, 21 de julio de 1858 – Madrid, 6 de febrero de 1929), fue la segunda esposa del rey Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Por vía materna guardaba parentesco con las familias reales española y austriaca, puesto que era tataranieta de Carlos III de España y bisnieta de Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico.

Fallecido Alfonso XII, ejerció la regencia durante la minoría de edad de su hijo, el rey Alfonso XIII desde 1885 hasta 1902. Durante su regencia se produjo la Guerra Hispano-Estadounidense, en la que España perdió las últimas posesiones de su imperio en América y Asia.

Biografía

Primeros años 
Hija del archiduque Carlos Fernando de Austria y de la archiduquesa Isabel Francisca de Austria, era prima segunda de los emperadores de Austria y de México: Francisco José y Maximiliano I. Pertenecía a la rama Teschen de la casa de Habsburgo-Lorena. Fue bautizada el 3 de agosto de 1858 por el obispo de Brünn (actualmente Brno), en la capilla del palacio de Seelowitz. Fueron sus padrinos el matrimonio formado por los archiduques Raniero y María Carolina de Austria. Era llamada familiarmente Christa. 

En su infancia se la consideró estudiosa y discreta, lo que contradiría la falta de luces de la que la tacharían sus detractores en España. A la edad de dieciocho años, el emperador Francisco José I la nombró abadesa de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga.

Matrimonio 

Se casó con el rey Alfonso XII de España el 29 de noviembre de 1879 en la madrileña basílica de Atocha, convirtiéndose en su segunda esposa, tras enviudar este de María de las Mercedes de Orleans y por razones de estado. No congenió muy bien con el extrovertido monarca a causa de su carácter tímido y tranquilo, aunque terminó sintiendo su pérdida. María Cristina se mantuvo alejada de la política en vida de Alfonso XII. 

Durante sus primeros años en la corte, soportó las continuas infidelidades de Alfonso XII, que desde la muerte de su anterior y amada esposa se había entregado a un frenesí sexual continuado, una de sus amantes era la cantante de ópera italiana Adela Borghi, pero más famosa fue su relación con la cantante de ópera española Elena Sanz, con quien tuvo dos hijos, Alfonso y Fernando. Solo cuando la situación se había tornado insoportable, se recogen escenas de la reina María Cristina recriminando su conducta al esposo. Con mucho autocontrol dominó sus celos. Una vez, sin embargo, se le resbaló la mano cuando un sirviente quiso presentarle a su amo a una hermosa joven cantante. María Cristina lograría que Elena se exiliara en París. Parece ser que solo en sus últimos años de convivencia, la pareja real vivió sus momentos de mayor acercamiento.

Regencia 
La muerte del Rey Alfonso XII dejó a España en una incertidumbre sobre cuál sería el futuro de la joven monarquía restablecida hace apenas diez años. La Reina María Cristina se encontraba embarazada de tres meses cuando falleció Alfonso XII, por lo que Cánovas creyó conveniente esperar a que naciera el futuro Alfonso XIII antes de proclamar reina a la Princesa Mercedes.  

María Cristina, inexperta en temas de política, se dejó aconsejar por las dos figuras políticas más influyentes de la épocaː Cánovas y Sagasta. Con el objetivo de evitar los errores que dieron lugar a la crisis del reinado de Isabel II, se llegó al Pacto de El Pardo, mediante el cual se instituyó el sistema de turnos pacíficos en el ejercicio del poder entre liberales y conservadores y consolidó la Restauración hasta finales del siglo XIX y principios del XX.

El principal apoyo durante su regencia fue la Iglesia y el ejército. Sabedora de los problemas del reinado de su antecesora Isabel II, se mantuvo dentro de su papel de moderador que le otorgaba la Constitución de 1876. El segundo apoyo, el de la Iglesia Católica, fue gracias a la piedad que profesaba María Cristina lo que contribuyó a reanudar las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno de España, haciendo de esta manera disipar a los carlistas. Por esta causa sus enemigos políticos le pusieron el mote de «Doña Virtudes».

Durante el periodo de regencia, María Cristina afianzó la figura de la corona española con diversos actos que hacían que la Corona fuese más cercana al pueblo. Comenzó con el traslado a las Cortes para la apertura de las legislaturas que se fueron sucediendo, así como los diversos viajes por todo el país. María Cristina fundó el ideal de monarca que aún perdura en la actualidad.

El papel de María Cristina en el sistema de gobierno fue representativo, ya que no participó en los enfrentamientos entre los partidos dinásticos, respetando el turno a la hora de llamar a los candidatos a formar gobierno, aunque se sintió más cercana a Sagasta y no puso dificultades al mantenimiento de largos períodos de gobierno del partido liberal. Se promulgaron, entre otras, la Ley de Sufragio Universal y la Ley de Asociaciones.

Vicisitudes de la regencia 

En sus últimos años de regencia se agravó el problema marroquí y se agudizó la conflictividad social. De esta época datan también los inicios del catalanismo político. Además, la pérdida de las dos últimas colonias hispanoamericanas (Cuba y Puerto Rico) y las islas Filipinas en 1898 y el comienzo de la descomposición de los dos partidos del turno al desaparecer Cánovas y Sagasta pocos años después, sumieron al país en una grave crisis, que evidenció de manera clara la inoperancia que adquirió, coincidiendo con el cambio de siglo, el régimen de la Restauración.

Reinado de su hijo 
Su más ferviente deseo era traspasar la Corona a su hijo, deseo que vio cumplido en 1902, cuando Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad y fue proclamado rey de España. Desde ese momento se consagró a las obras de caridad y a su vida familiar y, a partir de 1906, al contraer matrimonio su hijo Alfonso con Victoria Eugenia de Battenberg, utilizó el título de «Reina Madre».

En 1887 había inaugurado el Casino de San Sebastián, actual sede del Ayuntamiento. También ordenó la construcción del Palacio de Miramar en 1888. Le gustó tanto la ciudad que no dudó en visitarla todos los veranos. En su memoria se dio nombre a un puente y al principal hotel de la ciudad, que además la nombró Alcaldesa Honoraria en 1926. 

El 5 de febrero de 1929 asistió por última vez al Teatro de la Zarzuela con la reina Victoria Eugenia y sus hijas. La familia real cenó como de costumbre en el Palacio Real de Madrid, a las nueve de la noche, mostrándose la reina María Cristina muy contenta durante la cena, sin que nada hiciera presumir anormalidad alguna en su salud. A continuación de la comida, la familia real se trasladó al salón, donde todas las noches se celebraba una sesión de cine. La función terminó a las 12.30 de la noche, ya día 6 de febrero, y los Reyes, sus hijos y la reina María Cristina se despidieron del conde del Vados y demás personas de séquito, retirándose a sus habitaciones particulares. La reina doña María Cristina, al pasar por la galería, explicó a la reina doña Victoria un tapiz que estaba en la parte que da al camón, y allí se separaron. Tras llegar a su habitación y meterse en la cama, experimentó un fuerte dolor en el pecho, que casi le impedía respirar. Su doncella, al ver la angustia, le preguntó si deseaba llamar a Su Majestad Alfonso XIII, y la Reina Madre respondió que no. Al poco rato, la Reina sufrió otro fortísimo dolor, que la dejó privada de sentido y se desplomó pesadamente en la almohada, falleciendo poco después. Su funeral tuvo lugar el 8 de febrero en Madrid, dominado por una multitud que se arremolinó en torno al Palacio. El día anterior, más de 30.000 españoles visitaron la capilla ardiente. Fue enterrada en el Monasterio de El Escorial.

Descendencia 
Tuvo tres hijos con Alfonso XII:

 María de las Mercedes (1880-1904), infanta de España y princesa de Asturias. 
 María Teresa (1882-1912), infanta de España.
 Alfonso XIII (1886-1941), rey de España.

Distinciones honoríficas

Reino de España 
 Gran Maestre de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Extranjeras 
 Rosa de Oro de la Cristiandad. (Santa Sede, 1886).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada (Imperio austrohúngaro).
 1898: Dama gran cruz de la Orden de Isabel.
 Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel. (Reino de Portugal)
 Dama de la Orden de Teresa. (Reino de Baviera)
 Dama de la Orden de Santa Isabel. (Reino de Baviera)
 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina. (Imperio Ruso)
 Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.
 Dama de la Real Orden de Victoria y Alberto (Reino Unido).

Nombramientos en homenaje

Buques 
Reina Cristina (1890)

Lugares e instituciones 
España:
Alcora: embalse de María Cristina
Algeciras: hotel Reina Cristina
Barcelona: 
Avenida de la Reina María Cristina
Plaza de la Reina María Cristina
Madrid: paseo de la Reina Cristina
Málaga: sala María Cristina
Melilla: fuerte de María Cristina
San Lorenzo de El Escorial: Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial
San Sebastián:
Hotel María Cristina
Puente de María Cristina
Numerosas avenidas, calles y plazas en homenaje a María Cristina de diversas ciudades del país.

Órdenes militares 
Orden naval de María Cristina

María Cristina en la ficción 
 ¿Dónde vas, triste de ti?, película, interpretada por Marga López.
 Acacias 38, serie de televisión, interpretada por Ángela del Salto.

Ancestros

Véase también 
 Familia real española

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia María Cristina de Habsburgo-Lorena

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Regentes de España
Reinas consortes de España del siglo XIX
Reinado de Alfonso XII
 
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel
Grandes maestres de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Condecorados con la Rosa de Oro
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Abadesas de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Casa de Austria-Teschen
Casa de Borbón en España
Reinas consortes de la casa de Habsburgo-Lorena
Damas de la Orden de Santa Isabel
Damas de honor de la Orden de Teresa
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Fallecidos en Madrid